Jährling''' est un patronyme porté notamment par 

 Harald Jährling (1954-), rameur d'aviron est-allemand devenu entraîneur d'aviron australien ;
 Robert Jahrling (1974-), rameur d'aviron australien ;
 Rolf Jährling (1913-1991), architecte et galeriste allemand.